World Open 2018 – drugi rankingowy turniej snookerowy sezonu 2018/2019. Rozegrany został w dniach 6-12 sierpnia 2018 roku w Number One Middle School w Yushan (Chiny).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 150 000
 II miejsce: £ 75 000
 Półfinalista: £ 32 500
 Ćwierćfinalista: £ 20 000
 Runda 3: £ 13 000
 Runda 2: £ 8 000
 Runda 1: £ 4 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 5 000

 Pula nagród: £ 735 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 142, 140, 122, 101  David Gilbert
 142, 111  Noppon Saengkham
 132, 114, 110, 109, 106, 103  Neil Robertson
 128  Michael Holt
 124, 101  Barry Hawkins
 121, 120, 104  Mark Williams
 121, 111  Fergal O’Brien
 120  Allister Carter
 118, 118, 103  Marco Fu
 115, 103  Anthony Hamilton
 115, 100  Jack Lisowski
 115  Ding Junhui
 113, 112, 104, 103  Gary Wilson
 112  Mike Dunn

 111, 101  Xiao Guodong
 109  Stephen Maguire
 108  David Lilley
 107  Ryan Day
 107  Kyren Wilson
 105  Elliot Slessor
 103  Mark Allen
 103  Harvey Chandler
 102  Jak Jones
 102  Mark Selby
 102  James Wattana
 101  Mark Davis
 100  Andrew Higginson
 100  Jamie Jones

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 6-9 lipca w Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (Pary nr. 1, 7, 16, 23, 57, 61, 62 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
 140  Robbie Williams
 133  David Gilbert
 131, 109, 108  Noppon Saengkham
 124  Peter Ebdon
 121  Judd Trump
 118, 102  Fergal O’Brien
 118  Marco Fu
 109  Mark Joyce
 108  Joe Perry
 104  Ricky Walden
 102  Mark Allen

Przypisy 

World Open (snooker)
2018 w sporcie
2018 w Chinach
Zawody sportowe w Chinach